Селетка́н — топоним тунгусо-манчжурского происхождения.

 Селеткан — село в Шимановском районе Амурской области.
 Селеткан — станция Забайкальской железной дороги.
 Селеткан — река в Амурской области, левый приток Большой Пёры.

См. также 
 Селиткан — река в Амурской области, правый приток Селемджи.